Camulos ist der Name

 eines  keltischen Kriegsgottes, siehe Camulos (Gott)
 einer Metal-Band, siehe Camulos (Band)
 Camulos (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten